Mercedes-Benz SK/MK (Schwere Klasse/Mittelschwere Klasse) — семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей компании Mercedes-Benz. Серийное производство автомобилей длилось с 1989 по 1998 год. SK представляет собой обновлённое шасси Mercedes-Benz NG с дополнительными элементами удобствами водителя, электронной помощью и диагностикой.

1989 
Серия SK в основном является простой эволюцией поколения Neue, которое было снято с производства в 1989 году. Изменений в кабине было немного: решётка радиатора и ветрозащитные пластины были оптически объединены, а нижние края боковых окон выполнены с прогрессивным наклоном вперед. Эта конструктивная особенность уже была реализована в 1977 году с серией T1 и в 1984 году с серией LN.

1994 
В 1994 году серия SK, которая базировалась на серии NG 1973 года, получила рестайлинг: значительно был обновлён дизайн передней части.

Двигатели 
С 1989 по 1992 год двигатели выпускались в двух вариантах:

OM441. Дизельный атмосферный шестицилиндровый (расположение V6) двигатель мощностью около 224 л. с.

OM442. Дизельный атмосферный восьмицилиндровый (расположение V8) двигатель мощностью 290 л. с.

С 1992 по 1998 год двигатели были классифицированы, как двигатели стандарта выбросов Евро-1:

OM441 LA Single Turbo. Шестицилиндровый (расположение V6) турбодизельный двигатель, который давал от 220 до 340 л. с. при установке интеркулера.

OM442 LA. Пятнадцатилитровый восьмицилиндровый (расположение V8) турбодизельный двигатель, который выдавал от 350 до 530 л. с. при установке интеркулера.

Трансмиссии 
С введением регулирования выбросов класса Евро-1 двигатели получили массовый недостаток, по сравнению с более ранними моделями. Поскольку двигатели теперь становились тяжелее из-за выбросов класса Евро-1, устанавливающих турбины, интеркулеры, трубопроводы и т. д., Mercedes Benz SK отошёл от фирменных чугунных коробок передач серии ZF 16s ecosplit, используемых в шасси поздней модели NG, и перешёл к алюминиевой 16-ступенчатой синхронной трансмиссии Mercedes Benz G155.

Эти коробки передач были намного легче, чем 16s, а также могли выдерживать больший диапазон мощности двигателя до 440 л. с., благодаря возможности двойного прижимного диска сцепления и надёжной конструкции редуктора.

Трансмиссия была выпущена с обычным ручным переключением передач и с системой EPS (Electronic Pneumatic shift). Однако, как и большинство электронных механизмов переключения передач эпохи середины-конца 1990-х годов, система иногда имела некоторые проблемы с надежностью. Хотя это, возможно, было более удобно с точки зрения водителей, EPS не был очень популярен среди владельцев грузовиков и операторов, что даже заставило некоторых владельцев грузовиков скептически относиться к надёжности трансмиссии Actros Telligent.

Модельный ряд

MK

SK

Технические характеристики

Ссылки 
 https://wroom.ru/cars/mercedesbenz/sk

Грузовые автомобили Mercedes-Benz
Бескапотные грузовики